Dirndl steht für:

 Dirndl, ein Trachtenkleid
 Mädchen, in den oberdeutschen Dialekten
 Kornelkirsche, im Österreichischen

Dirndln  heißen:
 Dirndln (Dachsteinmassiv), westliches und östliches Dirndl, 2832/2818 m, eine Gipfelgruppe am Hohen Dachstein, oberösterreichisch-steirische Landesgrenze
 Dirndl (Koppental), 1602 m, über der Koppentraun im nordöstlichen Dachsteinmassiv, oberösterreichisch-steirische Landesgrenze

Siehe auch: 
 Dirne – zur Sprachgeschichte
 Dirndlmauer